Шахсенем (также: Шах-Сенем; ) — древнее хорезмийское городище расположенное в Дашогузском велаяте Туркмении, в 90 километров к юго-западу от Кёнеургенча.

Название 
Поэтическое название, связанное с туркменским эпосом, город получил, так сказать, посмертно, уже как городище. Название города в годы же своего последнего рассвета — в XI — начале XIII веках — был Субурны (), что в переводе с туркменского языка означает «край воды».

История 
Здесь с античных времён (конца I тыс. до н.э.) существовал небольшой укреплённый город. В V—VIII веках город был заброшен. Полагают, что в раннеисламское время он пребывал в упадке.

В XI веке был восстановлен и заново укреплён как самый южный хорезмский форпост на караванном пути в Хорасан.

Города Средней Азии IX—XII веков, в отличие от более поздних городов, не имели крупных, по единому замыслу созданных архитектурных ансамблей. Субурны — Шахсенем — редкое исключение из этого правила, объясняющееся тем, что плоть средневекового города была нарощена на древний, по другим принципам созданный скелет античной крепости.

Градостроительство 
Город многоугольной формы, приподнятый на искусственной (древней) платформе, расположен в пустынной местности со следами каналов, полей, руинами усадеб и гончарных мастерских. Его площадь составляет 56700 квадратных метров, общая длина двух сырцовых стен — около 1 километра, а их высота и ныне достигает почти 15 метров. Выступающие углы стен были укреплены круглыми башнями.

Почти в центре города на двухметровом возвышении стояла монументальная постройка, от которой сохранились четыре квадратных сырцовых столбца высотой 6 метров.

В 200 метрах от основной крепости располагается прямоугольное городище размером 375x345 м., которое называется садами Шахсенема. По всей видимости, здесь были огороды и сады, окруженные глухой стеной.

Единственное раскопанное в городе монументальное здание — большая и вероятно, пятничная мечеть.

См. также 
Ак-кала - Акчагелин — Дарган - Девкесен — Джигербент — Диярбекир - Замакшар — Калалыгыр — Канга-кала - Капарас - Кёнеургенч — Куня-Уаз - Кырк-молла - Кюзелигыр - Садвар

Примечания

Литература 
 
 

Городища Туркменистана
Города Хорезма
История городов Туркменистана
Хорезмские города Туркменистана
Утраченные здания и сооружения Туркменистана
Дашогузский велаят
Крепости Хорезма
Историко-культурное наследие Туркменистана
Археологические объекты в Туркменистане